Il gruppo (The Group) – romanzo di Mary McCarthy del 1962
 Il gruppo (The Group) – film del 1966 diretto da Sidney Lumet
 The Group – serie televisiva del 1971
 The Group – movimento letterario britannico